Cordoba (eller Córdoba) kan henvise til:

 Córdoba, en spansk by
 Córdoba (provins), en spansk provins
 Córdoba, Argentina, argentinas næststørste by
 Córdoba (provins i Argentina), en provins i Argentina
 Córdoba-kalifatet, et tidligere kalifat i det nuværende Spanien
 Cordoba House, en moske under opførelse i New York
 SEAT Córdoba, en bilmodel